Anthony Forde ist der Name folgender Personen:

* Anthony Forde (Dartspieler) (* 1962), barbadischer Dartspieler
 Anthony Forde (Fußballspieler) (* 1993), irischer Fußballspieler